Le nom de monts Sacramento peut désigner :
 les , en Californie (États-Unis) ;
 les monts Sacramento, au Nouveau-Mexique (États-Unis).